Tenisový turnaj WTA Banka Koper Slovenia Open 2009 se konal ve dnech 20. - 26. července ve slovinské Portoroži venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 220,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru

WTA Tour 2009
Slovenia Open